

Радомка — село у гміні Реґімін Цехановського повіту Мазовецького воєводства.
 Радомка — річка, ліва притока Вісли.

Радомка — річка, ліва притока Топлі, протікає в окрузі Свидник.

Радомка — село у Семенівському районі Чернігівської області.